Сисакет:

 Сисакет — одна из северо-восточных провинций Таиланда, граничит на юге с Камбоджей.
 Сисакет — город на северо-востоке Таиланда, столица одноимённой провинции.
 Ват Сисакет — буддийский храм в городе Вьентьян, Лаос.